

Праздники и памятные дни

Международные 
  Всемирный День рок-н-ролла.

Национальные 
  — день рождения Томаса Джефферсона.
 ,  — Сонгкран (Новый год).
  — Национальный день.
  — День мецената и благотворителя.

Религиозные

Католические 
 Память Мартина исповедника, папы римского.
 Память святого мученика Ерминингельда.
 Память святого Урса, епископа Равенны.
 Память святого Виннока.

ПравославныеСтарый стиль, 31 марта, Новый стиль 13 апреля, пятница // Православный церковный календарь 
 Память священномученика Ипатия, епископа Гангрского (около 326 года);
 Память святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461 год);
 Память святителя Иннокентия, митрополита Московского (1879 год);
 Память преподобного Ипатия Печерского, целебника, в Дальних пещерах (XIV век);
 Память преподобного Аполлония Египетского (IV век);
 Память священномучеников Авды, епископа Персидского, и Вениамина, диакона (418-424 годы);
 Память преподобного Ипатия, игумена Руфианского (около 446 года);
 Память священномученика Иоанна Блюмовича пресвитера (1938 год).

Именины 
 Православные: Вениамин, Иннокентий, Иона, Ипатий, Мария.
 Католические: Мартин, Пшемыслав, Пшибыслав.

События 
См. также: :Категория:События 13 апреля

До XIX века 
 1111 — Генрих V коронован императором Священной Римской империи
 1204 — Захват и разграбление Константинополя участниками Четвёртого Крестового похода.
 1436 — Войска Артура де Ришмона взяли приступом ворота Сен-Жак и вошли в Париж.
 1598 — Подписание французским королём Генрихом IV Нантского эдикта. Предоставление свободы вероисповедания французским гугенотам. Завершение Религиозных войн во Франции.
 1640 — Собрался Короткий парламент в Англии.
 1759 — Победа французов в Битве при Бергене.

XIX век 
 1829 — Принятие английским парламентом Акта об эмансипации, который предоставил свободу вероисповедания католикам.
 1830 — Окончание работ по составлению первого Полного собрания законов Российской империи.
 1887 — В Малом театре состоялась премьера первой в мире цыганской оперетты «Дети лесов», поставленная труппой Николая Ивановича Шишкина.

XX век 
 1902 — в Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.
 1904 — у Порт-Артура при взрыве броненосца «Петропавловск» погибли художник Василий Верещагин и вице-адмирал Степан Макаров.
 1916 — в Фили переведён Русско-Балтийский автомобильный завод (ныне ГКНПЦ имени М. В. Хруничева).
 1918 — генерал Лавр Корнилов был убит при штурме Екатеринодара.
 1919 — создано Временное правительство Республики Корея.
 1919 — разгром контрреволюционного мятежа в Мюнхене. Создание Баварской Советской Республики во главе с коммунистами.
 1923 — Торжественное открытие в Лондоне стадиона «Уэмбли».
 1925 — Состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой авиалинии Детройт — Чикаго (США). Организатор — Генри Форд. Самолёты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.
 1928 — В Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».
 1932 — Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги»
 1934
 В Саратове обрушился строящийся железнодорожный мост через Волгу. Утонуло около 150 человек.
 Завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин».
 1941 — Подписание советско-японского Пакта о ненападении.
 1943
 Торжественное открытие в Вашингтоне Мемориала Томасу Джефферсону.
 Сообщение берлинского радио о найденных в Катынском лесу массовых захоронениях польских офицеров. Подчёркивалось, что Катынский расстрел был проведён органами НКВД весной 1940 года.
 
 Вторая мировая война: войсками 51-й армии от немецких захватчиков освобождён Симферополь.
 установлены дипломатические отношения между Новой Зеландией и СССР.
  — Вторая мировая война: войска 2-го и 3-го Украинских фронтов заняли Вену.
  — Арабо-израильская война: нападение на медицинский конвой в Хадассу.
  — директор ЦРУ Аллен Даллес отдал приказ о начале секретного проекта «МК-Ультра».
 1954 — Владимир Петров, советский дипломат в Канберре, получил политическое убежище в Австралии.
 1962 — Первое выступление «The Beatles» в «Star Club».
 1964
 Сидни Пуатье стал первым в истории афроамериканцем, получившим премию «Оскар» за лучшую мужскую роль (за фильм «Полевые лилии»)
 на Кавказе произошла авиакатастрофа военного Ан-8. Погибли 6 человек.
 1967 — Первое выступление «The Rolling Stones» за «железным занавесом» в Варшаве.
 1970 — Авария в космосе: взрыв кислородного баллона на Аполлоне-13.
 1975
 столкновения в Бейруте между палестинскими боевиками и отрядами христианской партии «Катаиб», давшие начало гражданской войне в Ливане.
 переворот в Чаде.
  — сообщение ТАСС, признающее ответственность НКВД за трагедию в Катынском лесу.
  — начало просветительского вещания телеканала «Российские университеты».
  — 21-летний гольфист Тайгер Вудс стал самым молодым в истории победителем турнира Мастерс.

XXI век 
 2013 — Авария Boeing 737 в Денпасаре: при посадке самолёт компании Lion Air выкатился с полосы и упал в море, 46 человек пострадали.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 13 апреля

До XVIII века 
 1229 — Людвиг II Строгий (ум. 1294), герцог Баварии (с 1253), из династии Виттельсбахов.
 1458 — Иоганн II (ум. 1521), герцог Клевский и граф Марка (1481—1521).
 1506 — Пьер Фавр (ум. 1546), один из основателей ордена иезуитов.
 1519 — Екатерина Медичи (ум. 1589), королева Франции (1547—1559).
 1570 — Гай Фокс (ум. 1606), английский дворянин, самый знаменитый участник Порохового заговора.
 1593 — Томас Уэнтуорт, 1-й граф Страффорд (казнён в 1641), английский государственный деятель.

XVIII век 
 1732 — Фредерик Норт (ум. 1792), 12-й премьер-министр Великобритании (1770—1782).
 1743 — Томас Джефферсон (ум. 1826), 3-й президент США (1801—1809), один из отцов-основателей Соединённых Штатов.
 1748 — Джозеф Брама (ум. 1814), английский изобретатель, один из основателей гидротехники.
 1764 — Лоран де Гувион Сен-Сир (ум. 1830), маршал Империи (с 1812), военный министр Франции (1815 и 1817—1819).
 1771 — Ричард Тревитик (ум. 1833), английский изобретатель, построивший первый в мире паровоз.
 1798 — Василий Карпов (ум. 1867), русский философ, переводчик, духовный деятель.
 1799 — Людвиг Рельштаб (ум. 1860), немецкий литератор, автор исторических развлекательных романов, сатирик, драматург, музыкальный критик.

XIX век 
 1808 — Антонио Меуччи (ум. 1889), итальянский учёный, подлинный изобретатель телефона.
 1817 — Джордж Якоб Холиок (ум. 1906), английский публицист и деятель рабочего движения.
 1830 — Эдуард Лассен (ум. 1904), датский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 1845 — Рихард Ассман (ум. 1918), немецкий метеоролог и аэролог, изобретатель психрометра.
 1866 — великий князь Александр Михайлович (ум. 1933), адмирал, организатор русской авиации, внук императора Николая I.
 1866 — Александр Ахметели (расстрелян в 1937), театральный режиссёр, народный артист Грузинской ССР.
 1868 — Мария Долина (наст. фамилия Саюшкина, в замужестве Горленко; ум. 1919), русская певица (контральто).
 1870 — Семён Дуван (ум. 1957), российский благотворитель, городской голова Евпатории.
 1881 — Людвиг Бинсвангер (ум. 1966), швейцарский психиатр.
 1883
 Александр Александров (ум. 1946), дирижёр, композитор, педагог, автор музыки гимна СССР и России, организатор и руководитель Краснознамённого ансамбля песни и пляски Советской Армии.
 Демьян Бедный (наст. имя Ефим Алексеевич Придворов; ум. 1945), русский советский поэт и писатель-прозаик.
 1885 — Дьёрдь Лукач (ум. 1971), венгерский философ-марксист, литературный критик.
 1886 — Фёдор Баранов (ум. 1965), русский советский учёный, основоположник науки о промышленном рыболовстве.
 1887 — Иван Кавалеридзе (ум. 1978), украинский советский скульптор, режиссёр театра и кино, сценарист, драматург.
 1889 — Оскар Маурус Фонтана (ум. 1969), австрийский писатель, драматург, очеркист.
 1892 — Роберт Уотсон-Уотт (ум. 1973), шотландский физик, изобретатель радара (1935).
 1897 — Эдуард Тиссэ (ум. 1961), советский кинооператор, основоположник русской операторской школы.
 1899 — Александр Давиденко (ум. 1934), советский пролетарский композитор.

XX век 
 1901 — Жак Лакан (ум. 1981), французский психиатр, психоаналитик и философ.
 1904 — Александр Жаров (ум. 1984), русский советский поэт.
 1906 — Сэмюэл Беккет (ум. 1989), ирландский и французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1969).
 1909 — Юдора Уэлти (ум. 2001), американская писательница и фотограф.
 1927 — Морис Роне (наст. имя Морис Жюльен Мари Робине; ум. 1983), французский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист.
 1930 — Серджиу Николаеску (ум. 2013), румынский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 1931
 Юрий Мажуга, советский и украинский актёр театра и кино, педагог, народный артист СССР.
 Дэн Герни (ум. 2018), американский автогонщик, пилот «Формулы-1».
 1933 — Василий Барановский, советский и русский писатель, историк старообрядчества.
 1934 — Наталья Дурова (ум. 2007), цирковая артистка, дрессировщица, писательница, народная артистка СССР.
 1935 — Михаил Гаспаров (ум. 2005), советский и российский литературовед и филолог, академик РАН.
 1936 — Евгений Александров, советский и российский физик-экспериментатор, академик РАН.
 1939
 Пол Сорвино (ум. 2022), американский актёр кино и телевидения («Взрыватель»).
 Шеймас Хини (ум. 2013), ирландский писатель, поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии (1995).
 1940
 Владимир Косма, французский композитор, кинокомпозитор, скрипач и дирижёр.
 Жан-Мари Гюстав Ле Клезио, французский писатель, лауреат Нобелевской премии (2008).
 1942 — Билл Конти, американский композитор и дирижёр, автор музыки к фильмам.
 1946 — Эл Грин, американский соул-певец и композитор.
 1948 — Михаил Шуфутинский, американский, советский и российский певец, пианист, музыкальный продюсер.
 1952 — Александр Кутиков, советский и российский музыкант, бас-гитарист, певец и композитор группы «Машина времени».
 1954 — Роберто Динамит, бразильский футболист.
 1955 — Ирина Хакамада, российский экономист, политик, журналистка, публицист.
 1960 — Руди Фёллер, немецкий футболист, чемпион мира (1990), футбольный тренер.
 1961 — Иньяцио Кассис, швейцарский политик, президент Швейцарии с 1 января 2022 года.
 1963 — Гарри Каспаров, советский и российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам.
 1964 — Доку Умаров (убит в 2013), чеченский сепаратист-исламист.
 1965 — Нина Гаврылюк, советская и российская лыжница, трёхкратная олимпийская чемпионка, 6-кратная чемпионка мира.
 1968 — Жанна Балибар, французская актриса театра и кино, певица, обладательница премии «Сезар».
 1970 — Сильвестр Чоллань (ум. 2022), венгерский гимнаст, олимпийский чемпион (2000).
 1971 — Дина Корзун, российская актриса театра и кино, сценарист, продюсер, общественный деятель.
 1973 — Сергей Шнуров, российский рок-музыкант, поэт, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель.
 1975 — Татьяна Навка, российская фигуристка, чемпионка мира (2004, 2005) и Олимпийских игр (2006) в танцах на льду.
 1976 — Патрик Элиаш, чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 1978 — Карлес Пуйоль, испанский футболист, чемпион мира (2010) и Европы (2008).
 1983 — Клаудио Браво, чилийский футболист (вратарь), двукратный победитель Кубка Америки.
 1993 — Ханна Маркс, американская актриса кино и телевидения.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 13 апреля

До XIX века 
 814 — Крум, хан болгар (c 802 года).
 1445 — Людвиг VIII (р. 1403), герцог Баварско-Ингольштадтский.
 1592 — Бартоломео Амманати (р. 1511), итальянский скульптор и архитектор эпохи маньеризма.
 1605 — Борис Годунов, царь и великий князь всея Руси (с 1598 года).
 1695 — Жан Де Лафонтен (р. 1621), французский поэт-баснописец.
 1794 — Шейх Мансур, (р. 1760), первый Имам Северного Кавказа.

XIX век 
 1827 — Хью Клаппертон (р. 1788), шотландский исследователь Африки, пересекший Сахару с севера на юг.
 1874 — казнён Это Симпэй (р. 1834), японский политический деятель, юрист, законодатель.

XX век 
 1903 — Мориц Лацарус, немецкий философ, психолог, издатель и педагог; муж писательницы Нагиды Руфь Лацарус.
 1904
 Степан Макаров (р. 1849), российский вице-адмирал, командующий Тихоокеанской эскадрой.
 погиб Василий Верещагин (р. 1842), российский художник-баталист.
 1912 — Такубоку Исикава (р. 1886), японский поэт и литературный критик.
 1918 — погиб Лавр Корнилов (р. 1870), российский военачальник, генерал, один из руководителей Белого движения.
 1937 — Илья Ильф (р. 1897), писатель («Двенадцать стульев», «Золотой телёнок»).
 1941
 Энни Джамп Кэннон (р. 1863), американская женщина-астроном.
 Уильям Туайтс (р. 1879), канадский футболист, олимпийский чемпион (1904).
 1945
 Порфирий Молчанов (р. 1863), украинский и советский композитор и педагог.
 Эрнст Кассирер (р. 1874), немецкий философ-идеалист.
 Александр Евсеев (р. 1926), старший сержант, старший разведчик миномётного полка, Герой Советского Союза.
 Александр Космодемьянский (р. 1925), Герой Советского Союза, брат Зои Космодемьянской.
 1956 — Эмиль Нольде (р. 1867), немецкий художник-экспрессионист.
 1966
 Карло Карра (р. 1881), итальянский художник и график, представитель футуризма.
 Жорж Дюамель (р. 1884), французский писатель.
 Гурген Айкуни (р. 1889), армянский поэт и политик.
 1967
 Грета Шрёдер (р. 1891), немецкая актриса.
 Луис Сомоса Дебайле (р. 1922), президент Никарагуа (1957—1963).
 погибла Николь Берже (р. 1934), французская актриса театра и кино.
 1971
 Алексей Глазырин (р. 1922), советский актёр театра и кино.
 1972 — Борис Курчатов (р. 1905), советский химик, лауреат Ленинской премии, брат Игоря Курчатова.
 1973
 Балрадж Сахни (р. 1913), индийский актёр, писатель.
 Алексей Черкасов (р. 1915), советский писатель, прозаик.
 1977 — Александр Родимцев, советский военачальник, дважды Герой Советского Союза.
 1992 — Семён Нагорный (наст. фамилия Вайсбейн; р. 1905), советский писатель, кинодраматург, журналист.
 1994 — Николай Крючков (р. 1911), киноактёр, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
 1997 — Индулис Зариньш (р. 1929), художник, академик АХ СССР, профессор Латвийской Академии художеств.

XXI век 
 2004 — Аарне Сааринен, председатель Коммунистической партии Финляндии (1966—1982).
 2006 — Мюриэл Спарк (р. 1918), британская писательница и литературный критик.
 2008
 Джон Уилер (р. 1911), американский физик-теоретик, автор термина «чёрная дыра».
 Александр Мишарин (р. 1939), советский и российский драматург, сценарист, писатель-прозаик, актёр театра и кино.
 2015 — Гюнтер Грасс (р. 1927), немецкий писатель, скульптор, художник, лауреат Нобелевской премии по литературе (1999).
 2018 — Милош Форман (р. 1932), чешский и американский кинорежиссёр и сценарист.
 2020 — Рик Мэй (р. 1940), американский актёр озвучки.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Огнище, Канун пролетья, Беды с домовым, Ипатий Чудотворец.
 Ипатий — разрешитель неплодства и бесчадия.
 Молитвой к Ипатию можно остановить внутреннее кровотечение у рожениц, и приумножить женское молоко.
 Огнищанка (то есть крестьянка), рождённая в этот день, в поле уголья несла, разводила огонь, через который крестьяне проносили сохи и бороны. Была в старину и соха, которая называлась огнищевая, была она с прямым сошником, который легче прыгал через корни деревьев.

См. также

Примечания